Анато́лий Го́ликов: 
 Голиков, Анатолий Ефимович (1926—2005) — участник Великой Отечественной войны, гвардии младший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Голиков, Анатолий Станиславович (род. 1978) — российский гребец-байдарочник.